Бори́с Гладко́в:

 Гладков, Борис Васильевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Гладков, Борис Владимирович (1897—1992) — советский инженер-архитектор и градостроитель, педагог.
 Гладков, Борис Георгиевич (1913—1991) — советский военачальник, генерал-майор авиации, Заслуженный военный лётчик СССР.
 Гладков, Борис Ильич (1847—1921?) — русский адвокат, духовный писатель и общественный деятель.